Hypoconcha är ett släkte av kräftdjur. Hypoconcha ingår i familjen Dromiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Hypoconcha